Polgár Csaba (1942–2016) Ferenczy Noémi-díjas textilművész, egyetemi tanár
 Polgár Csaba (1982) színész, rendező
 Polgár Csaba orvos, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója